Bisan ist der Name von

 Bisan (Fluss), Fluss in Äthiopien ca. 400 km südlich der Hauptstadt Addis Abeba
 Bukit Bisan, Hügel in Malaysia

 George Bisan (* 1992), nigerianischer Fußballspieler
 Jaques Bisan (* 1993), beninischer Fußballspieler